Златният век е името на два филма:

 Златният век (1930) на Луис Бунюел, и
 Златният век (1984) на Любен Морчев